Alonso Berruguete, (1480-1551), artiste espagnol ;
 Pedro Berruguete, (1450-1504), peintre espagnol ;
 Inocencio Berruguete, (vers 1520 - vers 1575), sculpteur espagnol.
 
Homonymie de patronyme